Bononcini - rodzina kompozytorów włoskich, działających w II poł. XVII w. i w I poł. XVIII.

Giovanni Maria Bononcini (ojciec, 1642-1678) - uczył się gry na skrzypcach i kompozycji, jest autorem 13 opublikowanych za życia opusów, w tym: sonat da camera i da chiesa (sonat triowych), sinfonii i tańców. Jest także autorem traktatu Musico prattico, wydrukowanego w Bolonii w 1673. 

Giovanni Battista Bononcini (starszy syn, ur. w Modenie w 1670, zm. w Wiedniu w 1747) - kompozytor głównie oper i oratoriów, działający w Rzymie, Wiedniu, Berlinie i Londynie. Uczył się w Bolonii, gdzie opublikował dwa zbiory triów (1685) i cztery sinfonii (1685-87); był członkiem Accademia Filarmonica (1689-1696 w Rzymie).
W roku 1696 skomponował Triumf Camilli (Il trionfo di Camilla), którą odnosi znaczny sukces w Neapolu. Operę często błędnie przypisywano jego młodszemu bratu, Antonio Marii, obecnie uważa się za dzieło samego Giovanniego.
W 1697 roku przybył na dwór Leopolda I w Wiedniu. Po śmierci cesarza Józefa I wrócił do Włoch. W roku 1720 przyjechał do Londynu, gdzie stał się rywalem Haendla. 
W roku 1737, po krótkim pobycie w Lizbonie osiadł w Wiedniu, gdzie pozostał aż do swej śmierci dekadę później. Jego ostatnią znaną kompozycją jest Te Deum (1741).

Antonio Maria Bononcini (młodszy syn, 1677-1726) - kompozytor i skrzypek. Napisał ok. 20 oper, wśród których często przypisuje mu się (fałszywie) Il trionfo di Camilla napisaną w rzeczywistości przez brata.

Przypisy 

Włoscy kompozytorzy baroku